Солнечный удар:
 Солнечный удар — болезненное состояние, расстройство работы головного мозга вследствие продолжительного воздействия солнечного света на непокрытую поверхность головы.

Фильмы 
 Солнечный удар — реж. Ирина Акташева (Болгария, 1977)
 Солнечный удар — реж. Рудольф Фрунтов (Россия, 2002)
 Солнечный удар — реж. Пол Зиллер (Канада, 2006)
 Солнечный удар — реж. Фелиппе Хирч (Бразилия, 2009)
 Солнечный удар — реж. Никита Михалков (Россия, 2014)

Рассказ 
 Солнечный удар — рассказ Ивана Бунина (1927)

См. также